María Ana de Braganza (Bronnbach, 13 de julio de 1861-Nueva York, 31 de julio de 1942) fue una infanta de Portugal por nacimiento, y gran duquesa de Luxemburgo por matrimonio, así como su regente. Ella fue miembro de la Casa de Braganza.

Biografía 
Nacida en el Castillo de Bronnbach, en Wertheim, en el Reino de Wurtemberg, fue la quinta hija del rey Miguel I de Portugal y de la princesa Adelaida de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg.

Romances 
Fue considerada por el emperador Francisco José I de Austria como una novia adecuada a su único hijo y heredero, Rodolfo, el príncipe heredero de Austria, pero no se gustaron, y ella permanecería soltera los años venideros.

Infanta de Portugal 
Fue titulada desde su nacimiento como infanta de Portugal. En el momento de su nacimiento, su padre había sido exiliado, y la familia vivía en calidad de invitados en el Imperio austrohúngaro.

A pesar de las circunstancias difíciles, todas las hijas de Miguel hicieron buenos matrimonios, algunos con monarcas reinantes y depuestos.

Matrimonio y descendencia 
La infanta María Ana se casó el 21 de junio de 1893 en el Castillo de Fischhorn, en Zell am See, con Guillermo, gran duque heredero de Luxemburgo, el hijo mayor y heredero de Adolfo, gran duque de Luxemburgo, jefe de la Casa de Nassau. Guillermo era de confesión protestante, pero se convino en que las niñas se criasen en la fe católica de su madre, porque esa era la religión de la gran mayoría de la población de Luxemburgo.

Tuvieron seis hijas:
 María Adelaida (1894-1924), sucesora de su padre.
 Carlota (1896-1985), sucesora de su hermana María Adelaida.
 Hilda (1897-1979).
 Antonieta (1899-1954).
 Isabel (1901-1950).
 Sofía (1902-1941).

Gran duquesa de Luxemburgo 
Se convirtió en la gran duquesa consorte de Luxemburgo cuando su marido ascendió al trono el 17 de noviembre de 1905, tras la muerte de su padre, como el gran duque Guillermo IV de Luxemburgo.

Regente 
María Ana fue regente de su marido durante la enfermedad terminal de este, desde el 19 de noviembre de 1908 hasta el 15 de febrero de 1912.

Tras la muerte de su marido siguió siendo regente de su hija, la gran duquesa María Adelaida, hasta la mayoría de edad de esta el 18 de junio de 1912.

Muerte 
María Ana murió en el exilio en Nueva York, el 31 de junio de 1942, ya que la familia había huido por la Segunda Guerra Mundial. Su funeral tuvo lugar en la Catedral de Santa María de Luxemburgo.

Títulos y Tratamientos 
 13 de julio de 1861-21 de junio de 1893: Su Alteza Real la infanta María Ana de Portugal.
 21 de junio de 1893-17 de noviembre de 1905: Su Alteza Real la gran duquesa heredera de Luxemburgo.
 17 de noviembre de 1905-25 de febrero de 1912: Su Alteza Real la gran duquesa de Luxemburgo.
 25 de febrero de 1912-31 de julio de 1942: Su Alteza Real la gran duquesa viuda de Luxemburgo.

Distinciones honoríficas 
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. (Imperio austrohúngaro).

Ancestros

Referencias 

Casa de Braganza
Casa de Nassau-Weilburg
Exiliados portugueses
Infantes de Portugal
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada